Nevil Maskelyne (1732-1811) – astronomo britannico
 Cratere Maskelyne – cratere lunare, intitolato a Nevil Maskelyne
 Jasper Maskelyne (1902-1973) – illusionista britannico